Malerba est un nom de famille notamment porté par :
 Franco Malerba (1946-), spationaute italien ;
 Gian Emilio Malerba (1880-1926), peintre et illustrateur italien ;
 Joseph Malerba (1962-), acteur français ;
 Luigi Malerba (1927-2008), écrivain italien.

Autres 
 (9897) Malerba, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes